Le château de Montbron (Charente) est situé à Montbron, en Charente.
 Le château de Montbron (Landes) est situé à Biscarrosse dans les Landes.

Montbron